Esistono più comuni francesi con questo nome

Coulonces – Calvados
Coulonces – Orne